Philoctetes (mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
 Philoctetes (Sophocles), tragedie van Sophocles
 Philoctetes (geslacht), geslacht van goudwespen